Brookton (West-Australië), een plaats in West-Australië
 Brookton (Maine), een plaats in Maine in de Verenigde Staten
 Brookton (Georgia), een plaats in Georgia in de Verenigde Staten